A MIPS a következőket jelentheti:

 MIPS-architektúra
 MIPS Technologies, a MIPS-architektúra kifejlesztője
 Millió utasítás másodpercenként, Million Instructions Per Second
 A Spitzer űrtávcső egyik eszköze, a MIPS fotométer (Multiband Imaging Photometer for Spitzer)